Болезнь, вызванная вирусом Эбо́ла (БВВЭ, , EVD), также известная как геморрагическая лихорадка Эбо́ла (, EHF, ) — острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %).

Болезнь поражает только человека, некоторых приматов, а также парнокопытных (в частности, подтверждены случаи поражения свиней и дукеров).

Вакцина для защиты от вируса Эбола доступна в нескольких странах с конца 2019 — начала 2022 года.

Описание 
Вирус Эбола распространяется через кровь или жидкие выделения из организма больного либо умершего человека или животного. Заразиться можно не только при прямом контакте с больным, но и через предметы, недавно загрязнённые биологическими жидкостями. Распространение болезни через воздух между приматами, включая людей, не было зарегистрировано в лабораторных и естественных условиях.

Вирус может длительное время сохраняться в отдельных органах выздоровевшего человека и выделяться с физиологическими жидкостями. В течение 9 месяцев вирус может выделяться с молоком женщины, заболевшей во время лактации. У женщины, заболевшей во время беременности, вирус может сохраниться в активном виде в плаценте и эмбрионе до завершения беременности. У отдельных мужчин, перенёсших лихорадку Эбола, вирус выделяется в составе спермы в течение нескольких месяцев после выздоровления, при этом возможен половой путь передачи инфекции, либо через руки, загрязнённые спермой. Возможна, хотя и не подтверждена, передача вируса половым путём от женщины к мужчине.

Естественными носителями вируса Эбола являются крыланы (). Как полагают, они способны распространить вирус, будучи не затронутыми ими.

Малярия, тифоидная лихорадка, менингит и другие инфекционные заболевания могут напоминать лихорадку Эбола. Для подтверждения диагноза требуется лабораторное исследование.

Известны редкие случаи возобновления лихорадки у выздоровевшего человека в результате возросшей репликации вируса, оставшегося в каком-либо органе его тела.

Крупнейшая вспышка заболевания произошла в 2014—2016 годах в Западной Африке.

Начало 
Период времени между воздействием вируса и развитием симптомов (инкубационный период) составляет от 2 до 21 дня, а обычно от 4 до 10 дней. Однако последние оценки, основанные на математических моделях, предсказывают, что около 5 % случаев может занять более 21 дня для развития.

Симптомы обычно начинаются с внезапной стадии, подобной гриппу, характеризующейся чувством усталости, лихорадкой, слабостью, снижением аппетита, мышечной болью, болями в суставах, головной болью и болью в горле. Температура обычно выше 38,3 °C (101 °F). За этим часто следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе, а иногда и икота. Сочетание сильной рвоты и диареи часто приводит к сильному обезвоживанию. Далее может возникнуть одышка и боль в груди, а также отёки, головные боли и конфузия. Примерно в половине случаев на коже может развиться макулопапулярная сыпь, плоская красная область, покрытая мелкими шишками, через пять-семь дней после начала симптомов.

Кровотечение 
В некоторых случаях может произойти внутреннее и внешнее кровотечение. Обычно это начинается через пять-семь дней после первых симптомов. Все инфицированные показывают некоторое снижение свёртываемости крови. Кровотечение из слизистых оболочек или из участков проколов игл зарегистрировано в 40-50 % случаев. Это может вызвать рвоту кровью, кашель кровью, или кровь в стуле. Кровоизлияния в кожу могут создавать петехии, пурпуры, экхимозы или гематомы (особенно вокруг мест инъекции игл). Также может произойти кровотечение в белки глаз. Сильные кровотечения — редкость, если они возникают, то, как правило, в желудочно-кишечном тракте. Частота кровотечения в желудочно-кишечном тракте уменьшилась после более ранних эпидемий и в настоящее время оценивается приблизительно в 10 % с улучшенной профилактикой распространения внутрисосудистой коагуляции.

Исход болезни 
Выздоровление может начаться между 7 и 14 днями после первых симптомов. Если же болезнь приводит к смерти, то она наступает, как правило, через 6—16 дней после появления симптомов, часто вследствие гиповолемического шока. В целом кровотечение часто свидетельствует о худшем прогнозе, а кровопотеря может привести к летальному исходу. Пациенты часто находятся в коме перед смертью.

Те, кто выживает, часто имеют продолжающуюся мышечную боль и боль в суставах, воспаление печени, снижение слуха, может быть продолжающаяся усталость, слабость, сниженный аппетит и трудности возвращения к предболезненному весу. Могут развиваться проблемы со зрением.

Выжившие вырабатывают антитела против Эболы в течение как минимум 10 лет, но неясно, обеспечивают ли они защиту от повторного заражения.

История 

Впервые вирус Эбола (EHF) идентифицирован в экваториальной провинции Судана и прилегающих районах Заира (сейчас Демократическая республика Конго) в 1976 году микробиологом Жан-Жаком Муембе-Тамфум. В Судане заболело 284 человека, из них умерло 151. В Заире — 318 (умерло 280).

Первоначально новое инфекционное заболевание называли «Ямбуку» по месту первичного выявления (город Ямбуку), но позже от этого названия было решено отказаться в силу имевшегося негативного исторического прецедента, когда население Нигерии стало негативно относиться к жителям города Ласса после открытия лихорадки Ласса. Было принято решение использовать при выборе названия рек, протекающих в районе заражения. Река Конго на тот момент уже была использована при названии геморрагической лихорадки Крым-Конго. В итоге было утверждено название «лихорадка Эбола» по названию реки Эбола, протекающей в окрестностях города Ямбуку («Эбола» в переводе с языка лингала означает «чёрная река»).

Хронология вспышек болезни, вызванной вирусом Эбола 
Информация о вспышках геморрагической лихорадки Эбола до 2014 г. приведена по данным центра контроля заболеваний США. Источники о более поздних случаях указаны отдельно.

События XXI века 

 Вспышка в 2003 году в Этумби (Конго) унесла жизни 128 человек.
 Раз в несколько лет происходят вспышки в Конго и Уганде (Центральная Африка). Например, в июле 2012 года 14 человек скончались в Уганде в результате заражения вирусом.
 Крупная эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке (Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия) с февраля 2014 . Зафиксированы единичные случаи болезни или подозрения на заболевание среди прилетавших из Западной Африки в другие страны: Нигерию, США, Англию, Германию, Канаду, Мали, Сенегал. 8 августа 2014 года лихорадка Эбола была признана Всемирной организацией здравоохранения угрозой мирового масштаба.
 12 августа 2014 года зафиксирован первый в Европе случай смерти от лихорадки Эбола — священника Мигеля Пахареса, доставленного в Испанию из Либерии. Впоследствии вирус Эболы был диагностирован у медсестры Терезы Ромеро, входившей в состав медицинской комиссии, которая обследовала испанского священника. Ромеро стала первым человеком, заразившимся Эболой, за пределами Западной Африки.
 9 мая 2015 года Либерия объявила об окончании эпидемии лихорадки Эбола в стране.
 В период с мая по июль в Западной Африке вирусом заразились 330 человек. Несмотря на то что Либерия заявила об окончании эпидемии в мае, к концу июня было выявлено шесть новых случаев заболеваний.
 С августа 2018 по 2019 г. — эпидемия в Демократической республике Конго. К декабрю 2019 умерли 2199 человек, выявлено около 3303 заболевших. В июле 2019 года ВОЗ назвала происходящее «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения», в том числе из-за высокого риска распространения болезни за пределы ДРК (заболевшие есть в городе Гома, рядом с которым расположен руандийский город Гисеньи) и из-за отсутствия эффективных лекарств против этого вируса. Это вторая по числу пострадавших вспышка заболевания за всю историю наблюдений. Ситуация осложнена гражданской войной, продолжающейся несколько десятилетий. Лечебницы около 200 раз подвергались атакам вооружённых групп

За время конголезской эпидемии врачи провели клинические испытания двух новых лекарств. 12 августа 2019 г. ВОЗ и Национальный институт здравоохранения США объявили об их успехе. Применение экспериментальных лекарств при лечении лихорадки Эбола снижает смертность с 50 % до 27 % (препарат REGN-EB3) и 34 % (препарат mAb114), а при раннем применении выживаемость пациентов достигла 90 %, и эти лекарства уже стали предлагать для массового применения. Работа врачей затруднена тем, что им пришлось работать в зоне боевых действий. Из-за нападений на лечебные центры с жертвами среди пациентов и персонала клинические испытания были завершены досрочно.

Случаи заражения при лабораторной контаминации 
Известно четыре случая заболевания, связанных с лабораторной контаминацией. Во всех случаях заражался один человек. Первый инцидент произошёл в Великобритании в 1976 году (пациент выжил), один случай произошёл в Кот-д’Ивуаре в 1994 году (пациент выжил), два случая произошло в России:
 В 1996 году умерла лаборантка вирусологического центра НИИ микробиологии МО РФ в Сергиевом Посаде, которая заразилась вирусом Эбола по неосторожности, уколов себе палец, когда делала инъекции кроликам.
 19 мая 2004 года от лихорадки Эбола умерла Антонина Преснякова, 46-летняя старшая лаборантка отдела особо опасных вирусных инфекций НИИ молекулярной биологии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (пос. Кольцово, Новосибирская область). Как было установлено, 5 мая 2004 года лаборантка проколола себе кожу при проведении инъекций подопытным морским свинкам.

Этиология 

По своим морфологическим свойствам вирус сходен с вирусом Марбург (Marburgvirus), но отличается в антигенном отношении. Оба этих вируса относятся к семейству филовирусов (Filoviridae). Род Эболавирус (Ebolavirus) включает шесть видов: суданский, заирский, кот-д’ивуарский, рестонский, бомбальский, а также бундибугио. Человека поражают 4 вида. Для рестонского вида характерно бессимптомное течение. Считается, что естественные резервуары вируса находятся в экваториальных африканских лесах.

Эпидемиология 
Путешественникам, посещающим регионы, где зафиксированы вспышки болезни, рекомендуется соблюдать гигиену, избегать контактов с кровью и любыми человеческими выделениями, а также выделениями приматов.

Передача вируса происходит через слизистые оболочки, а также микротравмы кожи, попадая в кровь и лимфу как животных, так и человека. Вирус не может передаваться воздушно-капельным путём.

Полагают, что вирус Эбола передаётся при контакте с жидкостями организма инфицированного животного. От человека к человеку передача может происходить через прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями инфицированного человека (в том числе умершего или бальзамированного) или при контакте с загрязнённым медицинским оборудованием, в частности иглами и шприцами. Погребальные обряды, при которых присутствующие на похоронах люди имеют прямой контакт с телом умершего, могут играть значительную роль в передаче вируса Эбола, потому что умерший в течение пятидесяти дней может представлять опасность. Потенциал для широкого распространения инфекции считается низким, потому что болезнь передаётся только при непосредственном контакте с выделениями тех, кто инфицирован. В течение двух недель после выздоровления возможна передача вируса через сперму.

Задокументирована передача от горилл, шимпанзе, плотоядных летучих мышей, лесных антилоп, дикобразов и дукеров. Важную роль в распространении инфекции играют грызуны, именно в популяциях грызунов вирус циркулирует, лишь изредка переходя на человека в результате зоонозa. Высокая летальность вируса не позволяет инфекции принять характер пандемии.

Медицинские работники, которые не носят соответствующую защитную одежду, также подвергаются опасности заболеть во время контакта с пациентами при отсутствии соответствующих мер инфекционного контроля и надлежащих барьерных методов ухода. В прошлом вспышки заболевания происходили из-за того, что в африканских больницах отсутствовали универсальные меры предосторожности и повторно использовались иглы.

Есть неподтверждённая версия, что основными носителями вируса являются «большие летучие мыши, питающиеся фруктами» (профессор Жан-Жак Муэмбе). Существует предположение, что причины распространения болезни могут быть связаны с сокращением площади лесов (основного местообитания летучих мышей).

Патогенез 
Воротами инфекции являются слизистые оболочки респираторного тракта и микротравмы кожи. На месте ворот видимых изменений не наблюдается.

Характерна быстрая генерализация инфекции с развитием общей интоксикации и ДВС-синдрома. В целом патогенез аналогичен другим геморрагическим лихорадкам, отличаясь от них лишь в скорости развития. В районах эндемичности при обследовании у 7 % населения обнаружены антитела к вирусу Эбола. Можно предположить, что возможно лёгкое, или даже бессимптомное, протекание болезни.

Также существуют сведения о возможности бесконтактного заражения. Канадским учёным впервые удалось зафиксировать бесконтактную передачу вируса Эбола в экспериментах на животных, исследование провела группа специалистов под руководством Гэри Кобинджера (Gary Kobinger) из Университета Манитобы.

Уже в первые часы после заражения блокируется система комплемента. Также одними из первых целей являются моноциты и макрофаги.

Симптомы и течение 

Инкубационный период — от 2 до 21 дня. Различная тяжесть болезни и частота летальных исходов при эпидемических вспышках в различных регионах связаны с биологическими и антигенными различиями выделенных штаммов вируса. Заболевание начинается остро, с сильной слабости, сильной головной боли, болей в мышцах, диареи, болей в животе,. Позднее появляется сухой кашель и колющие боли в области грудной клетки, развивается обезвоживание организма, рвота, появляется геморрагическая сыпь (примерно у 50 % заболевших), вместе со снижением функционирования печени и почек. В 40-50 % случаев начинаются кровотечения из желудочно-кишечного тракта, носа, влагалища и дёсен.

Сильные кровотечения случаются редко и, как правило, связаны с желудочно-кишечным трактом. Развитие кровотечений зачастую указывает на неблагоприятный прогноз.

Если заражённый человек не выздоравливает в течение 7—16 дней после первых симптомов, то возрастает вероятность смертельного исхода.

При исследовании крови отмечается нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитопения, анемия. Смерть наступает обычно на второй неделе болезни на фоне кровотечений и шока.

До кровоточащей фазы клинические симптомы болезни похожи на лихорадку Марбург, малярию и другие тропические лихорадки.

Диагностика 
Распознавание основывается на эпидемиологических предпосылках (пребывание в эндемичной местности, контакты с больными и др.) и характерной клинической симптоматике. Специализированные лабораторные тесты регистрируют определённые антигены и/или гены вируса. Антитела к вирусу могут быть определены, и вирус может быть изолирован в клеточной культуре. Тестирование образцов крови связано с большим риском заражения и должно проводиться при максимальном уровне биологической защиты. Новые разработки в технике диагностики включают неинвазивные методы диагноза (с использованием образцов слюны и мочи).

Профилактика 
Для профилактики заболевания лихорадкой Эболы используются гигиенические и противоэпидемические меры: защитная одежда при контакте с дикими животными, тепловая обработка мяса и крови животных, изоляция больных (снижение контактов здоровых с больными), безопасное захоронение трупов, безопасный секс и личная гигиена, наблюдение за беременностью и предотвращение передачи вируса новорождённым.

Вакцины 
На середину 2019 года только одна вакцина против лихорадки Эбола имела доказанную эффективность и безопасность на международном уровне — rVSV-ZEBOV. На тот момент в мире существовали ещё две зарегистрированные в разных странах вакцины —  Ad5-EBOV (разработана и лицензирована в Китае) и rVSV/Ad5 (разработана и временно лицензирована в России). Также разрабатываются перспективные вакцины Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo (компания Janssen) и rVSV-ZEBOV (компания Merck).

Все разрабатываемые и испытываемые вакцины против лихорадки Эболы — векторные. В них использованы вирусные векторы на базе вируса везикулярного стоматита (VSV), аденовирусов человека пятого (Ad5) и 26 (Ad26) типов, аденовируса шимпанзе третьего типа (ChAd3) и  (MVA).

Разработка вакцины против лихорадки эбола осложнена тем, что это заболевание вызывают четыре разных вида вирусов, хотя и принадлежащие к одному роду. Кроме того, есть сложности в получении актуальных образцов вируса.

Вакцина  от лихорадки Эбола, разработанная Merck, получила временную регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам () в октябре 2019 года, а постоянное разрешение для применения этой вакцины в Европейском союзе было выдано в ноябре 2019 года. С марта 2020 года эта вакцина также зарегистрирована в США.

Корпорация Johnson & Johnson с конца 2019 года проводила клинические испытания двухкомпонентной вакцины в Демократической республике Конго. Компоненты вакцины — AdVac (Ad26.ZEBOV), разработка , фармацевтического предприятия корпорации Johnson & Johnson, и MVA-BN (MVA-BN-Filo), разработка биотехнологической компании .
После успешного завершения клинических испытаний, Европейское медицинское агентство в 2020 году рекомендовало зарегистрировать эту вакцину в Европейском союзе.

 США
С 2012 года исследования по разработке вакцины финансировались министерством обороны и Национальным институтом здравоохранения в США, опасавшимися, что данный вирус может быть использован для создания биологического оружия. Благодаря данному финансированию, несколько небольших фармакологических компаний разработали свои прототипы вакцины, которые успешно прошли испытания на животных. Две компании, Sarepta и Tekmira, испытали прототипы вакцины на человеке.

Вирусолог из Института инфекционных заболеваний армии США Джин Олингер сообщил, что при текущем уровне финансирования вакцина может быть получена только через 5-7 лет. В августе 2012 года министерство обороны США заявило, что приостанавливает дальнейшее финансирование разработки вакцины из-за «финансовых трудностей». Окончательное решение по возобновлению или полному прекращению финансирования этих исследований должно было быть принято в сентябре 2012 года. Учёные, разрабатывающие вакцину, сообщили, что в случае отказа министерства обороны США от дальнейшего финансирования исследований вакцина от лихорадки Эбола может быть так никогда и не создана.

13 августа 2014 года учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, работавшие в сотрудничестве с исследователями Юго-западного медицинского центра Техасского университета и другими специалистами, объявили о том, что им удалось подробно изучить механизм, посредством которого вирус Эбола подрывает работу иммунной системы. О результатах своих изысканий исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Cell Host and Microbe.

В июле 2015 года ВОЗ сообщила об успешных тестах эффективной вакцины против лихорадки Эбола. Вакцину векторного типа rVSV-ZEBOV, разработанную американской фармацевтической компанией Merck & Co., проверяли в Гвинее на 4 тысячах добровольцах и по кольцевому методу. В 2020 году эта вакцина, получившая коммерческое название «Ervebo», одобрена для вакцинации лиц старше 18 лет американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ().

 Россия
В 1980—1990 годы вирус изучали российские военные вирусологи. В лабораториях Вирусологического центра Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России было создано средство экстренной профилактики — иммуноглобулин, который позволял сохранить жизнь инфицированного. Генерал-майор медицинской службы Александр Махлай, директор института с 1990-го по 1999-й год, за эту разработку получил звание Героя России. В 1990-х препарат вводили четырём заразившимся вирусом учёным, которые выжили. В 2004 году препарат вводили старшей лаборантке ГНЦ ВБ «Вектор» Антонине Пресняковой, заразившейся вирусом в результате несчастного случая, однако, несмотря на то, что препарат был введён ещё до заражения и после него спустя 3 часа и 40 минут, через 14 дней она скончалась.

Учёные ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали векторную вакцину для профилактики лихорадки Эболы. В конце 2015 года вакцина была зарегистрирована в России. В Гвинее в рамках клинических испытаний в 2018 году была произведена вакцинация 2 тысяч человек препаратом «ГамЭвак-Комби». ВОЗ в июле 2019 начала предварительное рассмотрение этой вакцины, однако на этот момент были доступны лишь данные об иммуногенности вакцины, полученные в ходе I и II фаз клинических испытаний, включая исследования на африканских популяциях, как и для вакцины  Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo разработки Janssen.

С начала 2000-х над созданием вакцины работают учёные из Государственного научного центра вирусных биотехнологий «Вектор» в наукограде Кольцово в Новосибирской области. 26 марта 2018 года в Государственном реестре лекарственных средств был зарегистрирован препарат «ЭпиВакЭбола», разработанный в научном центре. Препарат является полиэпитопной вакциной, собранной из белков. Внедрение вакцины было приостановлено из-за прекращения финансирования.

В начале 2019 года российский вирусологический центр «Вектор» заявил, что отечественная вакцина готова к использованию и прошла регистрацию в Минздраве РФ. В конце 2019 года к клиническим испытаниям готовы две российские вакцины: векторовская «ЭпиВакЭбола» и вакцина московского НМИЦ «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Лечение 
На начало 2020 года специфического медикаментозного лечения лихорадки Эбола не было.

В 2014 году учёные из США и Канады успешно испытали препарат ZMapp на обезьянах, но эффективность его для людей ещё предстоит доказать в клинических испытаниях. К 2015 году это лекарственное средство прошло доклиническую фазу исследований.

За больными лихорадкой Эбола требуется интенсивный уход: в случае обезвоживания — внутривенные вливания и оральная регидратация растворами, содержащими электролиты. По информации профессора НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН Михаила Щелканова, для лечения болезни требуется проводить симптоматическую терапию, дезинфекционную терапию, дыхательную поддержку, гемостатическую терапию и использовать антисыворотки, что позволяет вылечить не менее 90% пациентов стационара.

В конце 2020 года FDA разрешило к применению в США для лечения заирской лихорадки Эбола два моноклональных антитела — инмазеб () и эбанга ).

Препараты без доказанной эффективности 
Существует множество шарлатанских методов лечения лихорадки Эболы. Среди них «Наносеребро» (), змеиный яд, витамин C и растительные средства. Эти вещества рекламируются и продаются в интернете как средства против лихорадки Эболы, однако они не являются лекарствами против этого заболевания и бесполезны для борьбы с ним. FDA США предупреждает потребителей, что предлагаемое разными сайтами лечение опасно.

 Favipiravir («Фавипиравир») — разработан японской компанией Toyama Chemical, прошёл испытание на крысах, однако клиническое исследование, проведённое в Гвинее, из-за методологических ошибок не может служить доказательством эффективности препарата.

Последствия болезни 
В ходе исследования, в котором приняли участие жители Сьерра-Леоне и Пркенисз, победившие вирус Эбола, было выявлено, что последствиями заболевания могут быть проблемы с суставами и глазами (что может привести к потере зрения). Также у пациентов наблюдались повышенная утомляемость, проблемы с концентрацией, депрессия, головные боли и посттравматическое расстройство.

Переболевшие получают достаточно стойкий иммунитет, частота повторных случаев заболевания не превышает 5%

См. также 
 Вирус Эбола
 Филовирусы
 Геморрагическая лихорадка Марбург
 Антителозависимое усиление инфекции

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт, посвящённый лихорадке Эбола (портал Всемирной организации здравоохранения, англ.)  who.int
 Сайт про вирус Эбола (Новости,События, Видео, История, Статистика) www.virusebola.su
 «Hot Zone» («Горячая Зона») книга писателя и исследователя Ричарда Престона (Некоторые отрывки в очень вольном переводе с комментариями (за исключением фактов)). elementy.ru
 
 Либерия победила лихорадку Эбола  MedAboutMe.ru

Вирусные инфекции
Особо опасные инфекции
Тропические болезни
Лихорадка